Да́фни Линн Дю́плекс (; 18 августа 1976 года, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американская актриса и фотомодель.

Биография 
Дафни Линн Дюплекс родилась 18 августа 1976 года в Манхэттене (штат Нью-Йорк, США). Её мать — профессиональная танцовщица. Имеет гаитянское, французское и итальянское происхождение.

Она стала Playmate журнала Playboy в июле 1997 года, её разворот был сделан  (1936—2001). После появления в журнале Дафни начала сниматься в кино. На протяжении 2009—2010 годов Дафни играла  в 95-ти эпизодах мыльной оперы «Одна жизнь, чтобы жить», за эту роль она получила номинацию на премию «NAACP Image Award» (2010). Появилась во многих видео Playboy.

Первым мужем Дафни был Рон Самюэль. У бывших супругов есть три сына: близнецы Джейлин Самюэль и Себастьян Самюэль (род. 2003), и Джексон Рональд Самюэль (род. 15.01.2007). С 28 июня 2014 года Дюплекс замужем во второй раз за Грэйди Хайбергом. У супругов есть дочь — Беллами Грейс Хайберг (род. 18.09.2015).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Дафни Дюплекс на сайте КиноПоиск
 Дафни Дюплекс на сайте Playboy.com